Fournes ou Fournès peut désigner différents localités :

 Fournes, localité de Crète.
 Fournès Commune du département du Gard.
 Fournes-Cabardès Commune du département de l'Aude.
 Fournes-en-Weppes Commune du département du Nord.